Příjmení Fryč může označovat:

 František Fryč (1867–1925) – český katolický kněz
 Jaroslav Antonín Fryč (1902–1978) – český notář a hudební spisovatel
 Jindřich Fryč (* 1969) – český úředník, náměstek ministra vnitra ČR pro státní službu a náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 Libor Fryč (* 1967) – český fotbalista, záložník

Podobná příjmení 
 Frič